Nervus radialis, een zenuw in de onderarm
Polsslagader (arteria radialis), een slagader in de onderarm